Plaats in Indonesië
 Sidorahayu (Wagir), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Sidorahayu (Plakat Tinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra